Джон Бакон ( — ) — английский скульптор, считается основателем британской школы скульптуры. Отец его, Томас Бакон — портной в Саутуаркe, предки которого обладали значительным поместьем в Сомерсете.

14 лет Бакон был отдан в учение на фарфоровый завод г. Крисисса в Ламбете, где на первых порах его заставляли раскрашивать разные маленькие китайские украшения, но, заметив его ловкость, его скоро сделали главным формовщиком. Работая на фарфоровом заводе, он имел возможность видеть многие модели, исполненные знаменитыми скульпторами, которые присылались на завод для обжигания. Наблюдение над этими произведениями и дало, главным образом, толчок к развитию его скульптурных способностей. На первых порах он стремится подражать великим скульпторам и с таким успехом, что небольшая фигура, посланная им в 1758 г. в общество поощрения искусств, получила премию. Самые лучшие премии этого общества были назначены Джону Бакону девять раз в промежуток времени с 1763 по 1776 гг. Ещё во время своего учения Бакон улучшил способ выделывания статуй из искусственного камня — искусство, которое он потом довел до совершенства.

До 1763 г. Бакон работал над мрамором и в это время придумал способ формовать модель из мрамора, посредством особо придуманного им инструмента, употребляемого с тех пор скульпторами Англии и других стран. Инструмент этот имел много преимуществ пред прежними, как более точный. В 1769 г. Бакон получил первую золотую медаль от Королевской академии, а в следующем году был причислен к ней. Скоро после того он изваял статую Марса, доставившую ему громкую известность; после того он получил заказ на бюст Георга III, предназначавшийся для церкви Христа в Оксфорде. Этой работой Бакон снискал себе благоволение короля, которое не терял до самой смерти своей. Громадный успех Бакона вызвал зависть других скульпторов, которые стали упрекать его в незнании классического стиля. Эти несправедливые нападки блестяще были опровергнуты им, когда появились его замечательная голова Юпитера Танаиского и многие из его аллегорических фигур, исполненные в строгом классическом стиле.

Бакон умер на 59 году жизни, 4 августа 1799 г. Многочисленные работы Бакона, которые украшают собор Святого Павла в Лондоне, церковь Христа и колледж в Пемброке (Оксфорд), собор в Бристоле, лучше всего говорят о его славе. Лучшие произведения Бакона надо искать между статуями Вестминстерского аббатства.

Литература 
 «Memoir of the late John Bacon, R. A. by the Rev. Richard Cecil.» (Лонд., 1811, Записки покойного Джона Б.);
 «Encyclopaedia Britannica» (т. III, 1888 г., стр. 218).

Родившиеся в 1740 году
Умершие в 1799 году
Скульпторы Великобритании